Aethusa (mitologia), filla de Posidó 
 1064 Aethusa, un planeta menor que orbita el Sol
 Aethusa (gènere), una herbàcia apiàcia